Jiří Mazoch (ur. 2 stycznia 1990 we Frýdku-Místku) – czeski skoczek narciarski. Reprezentuje klub TJ Frenštát. Obecnie mieszka w Frenštácie pod Radhoštěm.

W reprezentacji zadebiutował 6 lutego 2005 roku, zajmując 38. miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Braunlage. Swoje pierwsze punkty w Pucharze Świata zdobył 8 lutego 2008 roku w Libercu, zajmując 29. miejsce. Dzień później był 34. W zawodach Pucharu Kontynentalnego najwyżej był na piątym miejscu (26 lutego 2012 roku na skoczni w Wiśle).

Sześciokrotnie uczestniczył w mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym. Indywidualnie najlepszy wynik w zawodach tej rangi osiągnął w 2006 roku podczas zawodów w Kranju (15. miejsce), drużynowo zaś jego najlepszym wynikiem było 5. miejsce podczas mistrzostw w Rovaniemi w 2005 roku.

W 2013 roku w Harrachovie ustanowił swój rekord życiowy wynoszący 141,5 m.

Jest młodszym bratem Jana Mazocha.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2005  Rovaniemi – 42. miejsce
 2006  Kranj – 15. miejsce
 2007  Tarvisio/ Planica – 48. miejsce
 2008  Zakopane – 46. miejsce
 2009  Szczyrbskie Jezioro – 50. miejsce
 2010  Hinterzarten – 37. miejsce
 Drużynowo
 2005  Rovaniemi – 5. miejsce
 2006  Kranj – 15. miejsce
 2007  Tarvisio/ Planica – 7. miejsce
 2008  Zakopane – 16. miejsce
 2009  Szczyrbskie Jezioro – 8. miejsce
 2010  Hinterzarten – 9. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Sylwetka Jiříego Mazocha na oficjalnej stronie FIS-u 
 

Urodzeni w 1990
Czescy skoczkowie narciarscy
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019
Ludzie urodzeni we Frydku-Mistku